Tubo – manufatto usato per scopi strutturali o per convogliare o trasportare liquidi
 Tubo da giardinaggio – tubo flessibile in gomma usato per trasportare acqua
 Tubo – termine usato (erroneamente) per indicare una condotta o un sistema di tubazioni

Tubo – seduta realizzata da Joe Colombo nel 1969 per l'azienda italiana d'arredamento Flexform

 Tubo neurale – struttura presente negli embrioni dei Cordati, da cui si origina il sistema nervoso centrale

Tubo – municipalità delle Filippine